Andrej Brodnik je lahko:
 Andrej Brodnik (hokejist)
 Andrej Brodnik (matematik)
 Andrej Brodnik (profesor)